Wabash County ist der Name folgender Countys in den Vereinigten Staaten:

 Wabash County (Illinois)
 Wabash County (Indiana)